Дирк Мю́ллер (; родился 18 ноября 1975 года в Бурбахе, ФРГ) — немецкий автогонщик.
 2-кратный чемпион серии АmLMS (2000, 2011) в классе GT.
 Чемпион FIA GT (2007) в классе GT2.
 Победитель 24 часов Нюрбургринга (2004).
 Вице-чемпион WTCC (2005).
 Вице-чемпион ETCC (2004).

Общая информация 
Дирк женат: у него и его супруги Даниэлы есть дочь Мина Эмили.

Спортивная карьера 
Как и большинство гонщиков его времени, Мюллер начал свою гоночную карьеру с картинговых соревнований, регулярно участвуя в различных чемпионатах в конце 1980-х годов. В 1992 году Дирк впервые попробовал себя в более серьёзном автоспорте, приняв участие в полулюбительской немецкой Формуле-Кёниг. Несколько сезонов в подобных гонках показали вполне конкурентоспособный уровень немца на гоночной трассе и дали ему возможность перейти в более конкурентоспособные серии: Дирк пробует себя сначала в Формуле-Opel Lotus, а затем и в национальной Формуле-3. Периодические локальные успехи в гонках так и не сменяются ростом общей стабильности, а поиск спонсорских средств на выступления становиться всё более сложным действием.

Выходом из ситуации оказывается переход в кузовные гонки: в 1996 году Мюллер пробует свои силы в национальном кубке Porsche, где быстро становится одним из лидеров пелотона, привлекая к себе пристальное внимание со стороны гоночной программы всего концерна. Через год Дирку дают проехать сезон в более престижном первенстве STW, а также в основном суперкубке Porsche. Постепенно, сначала при поддержке Porsche, а затем сотрудничая и с маркой BMW Дирк начинает переключаться на гонки на выносливость: в 1998—2000 годах Мюллер успешно участвует при поддержке штутгарцев в суточном марафоне в Дейтоне, где в первый же сезон помогает своему экипажу стать вторым в абсолютном зачёте. С 1999 года Дирк начинает всё более плотно сотрудничать с баварской компанией: сначала в одном из подконтрольных её коллективов AmLMS, а с 2002 года перейдя в их программу спринтерских туринговых гонок — сначала в чемпионат Европы, а затем в чемпионат мира. Весь этот период стороны оказываются весьма довольны сотрудничеством: Дирк проявляет себя быстрым и стабильным пилотом, регулярно оказываясь в лидирующей группе пелотона по скорости и стабильности. В 2000 году Мюллер выигрывает в своём классе AmLMS, а несколько лет спустя становится сначала вице-чемпионом сначала ETCC, а затем и его модифицированной в чемпионат мира версии. При этом в первый год Дирк проиграл титул лишь по дополнительным показателям, набрав столько же очков, сколько и Энди Приоль.

С 2003 года Мюллер также начинает принимать участие в суточном марафоне на Нюрбургринге — заводская поддержка BMW позволяет ему провести несколько удачных гонок, а в 2004 году выиграть это престижное соревнование. В 2007 году Дирк полностью возвращается в гонки спортивных машин: сначала проведя полный сезон в FIA GT (и сходу выиграв титул в GT2), а затем вернувшись в класс GT в сериях лемановских и дейтоновских прототипов, где быстро вернулся на свой уровень начала десятилетия. В 2010-м году Мюллер пополнил свой список трофеев победой в чемпионате Европы FIA GTN, а через год во второй раз выиграв AmLMS. В 2012 году Мюллер попробовал свои силы в немецкой серии VLN, а год спустя провёл свои первые заезды в BES. С 2009 года Дирк регулярно сотрудничает не только с BMW, но и с гоночным коллективом Бобби Рэйхола, являвшимся единственной заводской командой марки в Северной Америке.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Кузовные автогонки

ETCC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

WTCC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Гонки спортпрототипов

24 часа Дейтоны

24 часа Ле-Мана

AmLMS 

Жирно выделен старт с поул-позиции, курсивом — быстрейший круг в гонке. В качестве гоночного результата указана финишная позиция в своём классе.

FIA GT 

Жирно выделен старт с поул-позиции, курсивом — быстрейший круг в гонке. В качестве гоночного результата указана финишная позиция в своём классе.

Примечания

Ссылки 
 

 Официальный сайт

 
 
 

Картингисты
Автогонщики Германии
Пилоты Немецкой Формулы-3
Пилоты FIA GT
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Германии
Пилоты Grand-Am
Пилоты 24 часов Дейтоны
Пилоты V8 Supercars
Пилоты WTCC